A Horemheb ókori egyiptomi név, jelentése: Hórusz az ünnepen. Ismert viselői:

 Horemheb fáraó (XVIII. dinasztia)
 Horemheb, tisztségviselő, katona, Amenemopet hercegnő nevelője (XVIII. dinasztia)
 Horemheb hercegnő, Imiermesa fáraó testvére (XIII. dinasztia)

Ókori egyiptomi nevek